ТЧР — многозначная аббревиатура:
 ТЧР — тяговая часть ремонтная (ремонтное локомотивное депо)
 ТЧР — начальник ремонтного локомотивного депо
 ТЧР — коротковолновой радиоканал тональной частоты

См. также 
 THR — аббревиатура латиницей